Donde ningún aficionado ha ido o Donde ningún fan ha llegado antes (España) es el episodio 65 (undécimo de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Resumen 
El consejo de guerra ha comenzado y lo preside Zapp Brannigan. El acusado Philip J. Fry ha sido introducido en una máquina y Kif le explica que debe responder a las preguntas con un beep para sí y dos beeps para no. Se le acusa de viajar al planeta prohibido Omega 3, un delito que puede ser castigado con doce condenas a muerte consecutivas. Zapp le pide que relate con beeps los hechos que lo encaminaron a ser culpable. La cuestión es que Fry es desde siempre un fan de Star Trek y en el siglo XXXI eso está prohibido y castigado con la muerte. Fry confiesa haber mencionado la serie sin saber de la pena ni lo sucedido en años atrás: Star Trek se había convertido de un grupo de aficionados sin futuro a una religión para nerds la cual fue adquiriendo más poder y una amenaza para los líderes mundiales, lo que derivo a unas "Guerras de Star Trek" que terminó con la muerte de los aficionados, y para evitar más conflictos se envió a todo el elenco y la serie a Omega 3 a excepción de Leonard Nimoy. Fry se dirige al museo de cabezas convenciendo a Nimoy de regresar la serie a su esplendor y arrastra a Leela y a Bender a Omega 3 donde descubren a una nube habitante fotoenergética llamada Melbar, quien se volvió nerd de la serie al encontrar a los personajes y los capítulos cuya nave se había estrellado en el planeta y además les regeneró sus cuerpos. Melbar obliga entonces al elenco y los demás a participar en una convención de Star Trek hasta el fin de los tiempos. Durante un interrupción Fry, Leela y Bender consiguen escapar, pero Fry se siente culpable de abandonar a Leonard Nimoy y sus compañeros. La tripulación decide por el rescate y atacan a Melbar con rayos láser especiales para hacerlo explotar, pero no funciona y este los trae de vuelta al planeta. Melbar se siente molesto por el intento de rescate pero a la vez admirado por la valentía de Fry, por lo que decide que el que será digno de su devoción será el ganador de una partida a muerte entre los dos bandos.

Referencias culturales 
 En este episodio se canta la canción "The Real Slim Shady" de Eminem.
 El argumento, además de una clara referencia a  la serie original, es una mezcla de varios episodios de la misma, en especial de los de la primera temporada titulados La colección de fieras y El escudero de Ghotos.
 La silla donde son puestos Fry, Leela y Bender a declarar, es una parodia de la silla de ruedas que utiliza el excapitán del USS Enterprise, Christopher Pike, en el episodio La colección de fieras (mencionado justo arriba).

Episodios de Futurama